Alfons IV. Portugalský přezdívaný Statečný (portugalsky Afonso IV de Portugal, 8. února 1291 Lisabon – 28. května 1357 Lisabon) byl sedmý král Portugalska z burgundské dynastie.

Byl jediným legitimním synem předchozího krále Denise I. a Alžběty Aragonské. Roku 1325 se i přes odpor nevlastního bratra Alfonse Sancheze ujal vlády nad Portugalskem.

30. října 1340 společně s kastilským králem Alfonsem XI. rozdrtil spojená vojska Granady a marínovců v bitvě na Río Salado, čímž byly ukončeny vážné snahy o obnovení arabského panství na Pyrenejském poloostrově.

Rodina 
12. září 1309 se Alfons IV. oženil s Beatricí Kastilskou, dcerou Sancha IV. Kastilského a Marie de Molina. Měli čtyři syny a tři dcery. Alfons porušil tradici předchozích králů tím, že neměl žádné nemanželské děti.

Zemřel roku 1357 a byl pohřben v královské kapli v katedrále v Lisabonu. Jeho hrob byl zničen roku 1755 při zemětřesení.

Význam 
Hlavní význam krále Alfonse IV. je v rozvoji průzkumu světa, podpoře mořeplavectví a výstavbě námořního loďstva, které vynesly Portugalsko mezi světovládné velmoci.

Odraz v umění 
Dramatické okolnosti a tragédie vztahu otce Alfonse IV., syna Petra a jeho milenky Inês de Castro se staly námětem více než dvaceti her, básní, oper, baletů a jednoho filmu. První "Lusíadas" napsal Luís de Camões v portugalštině, "Nise lastimosa" a "Nise laureada" (1577) napsal Jerónimo Bermúdez španělsky, dále "Reinar despues de morir" od Luíse Véleze de Guevary a hra francouzského dramatika Henryho de Montherlanta s titulem "La Reine morte" (Mrtvá královna). Mary Russell Mitfordová napsala drama "Inez de Castroǃ'''. Inês de Castro je rovněž titulem a námětem ženského románu Marie Pilar Queraltové del Hierro a španělsko-portugalského filmu "Mrtvá královna"'' (La reine morte) z roku 1944.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundové
Portugalští infanti
Portugalští králové
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1291
Narození 8. února
Narození v Coimbře
Úmrtí v roce 1357
Úmrtí 28. května
Úmrtí v Lisabonu
Pohřbení v katedrále v Lisabonu
Muži